Annandale désigne notamment :

Patronyme 

 Nelson Annandale (1876-1924), zoologiste et anthropologue écossais.

Toponyme

Annandale, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud.

Annandale, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

Annandale, une vallée.

Annandale, localité du Minnesota.
 Annandale, localité du New Jersey.
 Annandale, localité de Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais